Parkman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Parkman Township (Ohio)
 Parkman Township (Oklahoma)